La nazionale di pallacanestro montenegrina Under-18, è una selezione giovanile della nazionale montenegrina di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità montenegrina di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
2014 - 11°
2015 - 14°

Collegamenti esterni 
 

Montenegro
Under 18